Rice megye (Kansas)
Rice megye (Minnesota)